Сарос може да се отнася за:

 Сароски залив
 Сарос (архипелаг)
 Сарос 18-годишен цикъл на затъмнения